Astronàutica: el Programa Voyager de la NASA o una de les sondes que l'integraven: la Voyager 1 i la Voyager 2.
 Aviació: el Scaled Composites Voyager, el primer avió a fer la volta al món sense fer provisió de combustible.
 Música: el tema Voyager (cançó), primera cançó de l'àlbum Pyramid de The Alan Parsons Project
 Ciència-ficció: la Voyager (USS Voyager), és la nau estel·lar de la sèrie Star Trek: Voyager